Per Larsson kan syfta på:

 Per Larsson (talman), bondeståndets talman år 1726–1727, se Lista över talmän i Sveriges riksdag: Bondeståndets talmän
 Per Larsson i Fole (1823–1904), riksdagsman och lantbrukare
 Per Larsson i Viggetorp (1825–1907), riksdagsman och arrendator
 Per Larsson Åkerman (1826–1876), orgelbyggare
 Per Larsson (kanotist) (född 1946), olympisk deltagare 1968 och 1972
 Per Larsson (musiker), medlem i Hep Cats
 Per Larsson (fotboll), ordförande i Lunds BK
 Per Larsson (bonde), från TV-programmet Bonde söker fru